Ома́р да Фонсе́ка (; ) — аргентинский футболист. Выступал на позициях нападающего и полузащитника.

Клубная карьера 
Омар да Фонсека начал карьеру футболиста в аргентинском клубе «Велес Сарсфилд». Форвард сыграл за команду 2 матча в 1978 году, а затем выступал на протяжении ещё 2 сезонов. По итогам Метрополитано 1979 года да Фонсека стал вице-чемпионом страны. В 1981 году футболист продолжил карьеру в «Бельграно». В 1982 году, выступая за клуб «Ренато Чезарини», нападающий забил 9 голов в 13 сыгранных матчах. 

С лета 1982 года и до окончания карьеры в 1990 году Омар да Фонсека выступал за французские клубы, первым из которых стал «Тур». С этой командой форвард в сезоне 1982/83 вылетел из Дивизиона 1, однако на следующий год «Тур» выиграл Дивизион 2 в группе B, а его аргентинский нападающий стал лучшим бомбардиром турнира. В общей сложности за 3 сезонов, проведённых в «Туре», да Фонсека сыграл в различных турнирах 116 матчей и забил 51 мяч
.

В 1985 году аргентинец перешёл в «Пари Сен-Жермен» и стал в составе столичной команды чемпионом Франции, в 17 проведённых за сезон матчах забив 2 гола. С 1986 по 1988 год Омар да Фонсека выступал за «Монако» и в составе этой команды в сезоне 1987/88 вновь стал чемпионом Франции. В 1988—1990 годах нападающий выступал за «Тулузу», после чего завершил карьеру игрока.

Достижения

Командные 
  Велес Сарсфилд
 Вице-чемпион Аргентины (1): 1979 (Метрополитано)

  Тур
 Победитель Дивизиона 2 (1): 1983/84

  Пари Сен-Жермен
 Чемпион Франции (1): 1985/86

  Монако
 Чемпион Франции (1): 1987/88

Личные 
 Лучший бомбардир группы B Лиги 2 (1): 1983/84 (23 гола)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Pari-et-gagne.com 

Футболисты Аргентины
Футболисты Франции
Игроки ФК «Велес Сарсфилд»
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Ренато Чезарини»
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Тулуза»